Нижнеарманск — бывший посёлок на территории Ольского городского округа Магаданской области России. Сейчас — урочище Нижнеарманск.

История

География 
Нижнеарманск находился на северном берегу Амахтонского залива Охотского моря, в устье реки Речки, впадающей в Тауйскую губу.

Высота Нижнеарманска над уровнем моря составляет 7,3 м.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ольского района